Lubień heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Lubień (Powiat Myślenicki), Dorf und Sitz der Gmina Lubień, Powiat  Myślenicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Lubień (Legnickie Pole), Dorf in der Gmina Legnickie Pole, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Liebenau, Kreis Liegnitz, Schlesien
 Lubień (Miedzichowo) (dt. Deutschheide), Dorf im Powiat Nowotomyski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Miedzichowo
 Lubień (Miłomłyn), Dorf in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland, Masuren, bis 1945: Grünort, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lubień (Ośno Lubuskie), Dorf in der Gmina Ośno Lubuskie, Powiat Słubicki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Lieben, Kreis Weststernberg, Brandenburg